Parçay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Parçay-sur-Vienne, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Parçay-les-Pins, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,